Владимир Крстуловић (Загреб, 29. мај 1927 — Загреб, 16. фебруар 2007) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац. Био је и помоћник режије у филму Плави 9.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Натјечај за црну причу ТВ филм || /
|-
| 1960. || Девети круг  || Усташки часник (као Владо Крстуловић)
|-
| 1960. || Сигнали над градом  || Возач хитне (као Владо Крстуловић)
|-
| 1962. || -{Il capitano di ferro}-  || /
|-
| 1962. || Сјенка славе  || Власник биртије и бензинске пумпе
|-
| 1963. || Невесињска пушка   || Дон Иван Мусић
|-
| 1963. || -{Winnetou - 1. Teil}-  || Харви (као Владо Крстуловић)
|-
| 1964. || Све саме варалице ТВ филм || /
|-
| 1965. || Човик од свита  || Мате Мицулин, баустелац
|-
| 1965. || Циркус Рекс Кратки филм || /
|-
| 1967. || Седма заповјед божја - кради мало мање ТВ филм || /
|-
| 1969. || Политика шјоре Бете ТВ филм || /
|-
| 1969. || Хокус-покус  Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Иду дани  || /
|-
| 1971. || Наше мало мисто ТВ серија || Гост у коноби
|-
| 1972. || Мандрин ТВ мини серија || (као Владо Крстуловић)
|-
| 1973. || -{Die blutigen Geier von Alaska}-  || /
|-
| 1975. || Реакционари ТВ филм || /
|-
| 1976. || Избавитељ  || Станар (као Владо Крстуловић)
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Леонард Кертис
|-
| 1978. || Браво маестро  || Инспектор (као Владо Крстуловић)
|-
| 1978. || Пуном паром ТВ мини серија || Диригент
|-
| 1979. || -{Mathias Sandorf}- ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980 1981. || Вело мисто ТВ серија || Кеко
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Микулец / Странка испред Витековог уреда
|-
| 1984. || Необични сако ТВ филм || /
|-
| 1985. || Хорватов избор  || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Блазина
|-
| 1988. || Загрљај ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1999. || Црвена прашина  || /
|-
| 1999. || Четвероред  || Заробљеник из четверореда
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Наши и ваши ТВ серија || Равнатељ
|-
| 2002. || Ново доба ТВ мини серија || Пацијент
|-
| 2002. || Презимити у Риу  || Стари Клосер
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 2007.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Загрепчани